Ferdinando II fu il nome di diversi sovrani. In ordine alfabetico:

 Ferdinando II di Aragona – detto "Il Cattolico", re di Aragona (1479-1516); come marito di Isabella I di Castiglia e con il nome di Ferdinando V di Castiglia re consorte di Castiglia e León (1474-1516); con il nome di Ferdinando III di Napoli re di Napoli e sempre come Ferdinando II d'Aragona re di Sicilia (1504-1516)
 Ferdinando II d'Asburgo – arciduca dell'Austria interna (1590-1637), imperatore del Sacro Romano Impero, re d'Ungheria e re di Boemia (1619-1637)
 Ferdinando II d'Austria – arciduca d'Austria, duca dell'Austria Anteriore e conte del Tirolo (1529-1595)
 Ferdinando II di Borbone – re del regno delle Due Sicilie (1830-1859)
 Ferdinando II di Braganza – Duca di Braganza (1478-1483)
 Ferdinando II di León (1157-1188) – figlio del re di León e Castiglia Alfonso VII l'Imperatore e di Berenguela di Barcellona
 Ferdinando II de' Medici – granduca di Toscana (1621-1670)
 Ferdinando II di Napoli – detto Ferrandino, re di Napoli (1495-1496)
 Ferdinando II del Portogallo (in portoghese Fernando II) (1816-1885) – fu principe consorte (1836-1837) e re del Portogallo (1837-1853), in quanto marito della regina Maria II, reggente per il figlio Pietro V (1853-1855)